Свети Архангели може да се отнася за:
 Свети Архангели (Призрен), манастир в Косово
 Свети Архангели Митрополитски, църква в Костур, Гърция
 Свети архангели Михаил и Гавраил, църква в Несебър, България

Вижте също 
 Свети Наум (манастир), в миналото наричан Свети Архангели